Le slalom géant féminin des Jeux olympiques d'hiver de 2018 a lieu le .

Médaillés

Résultats

Notes et références 

Slalom géant femmes